María Adelaida de Austria (en italiano: Maria Adelaide di Ranieri; Milán, 3 de junio de 1822 - Turín, 20 de enero de 1855) fue una archiduquesa de Austria por nacimiento, y reina de Cerdeña por matrimonio.

Primeros años de vida 
Era hija de la princesa Isabel de Saboya-Carignano, hermana del rey de Cerdeña Carlos Alberto, y de su esposo, el archiduque Raniero José de Austria, virrey de Lombardía-Véneto, quien era hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Familiarmente, era llamada Adele. Pasó su infancia entre Milán y Monza, donde residió durante largas temporadas en su amada villa real. Fue ella quien transmitió el amor por esa residencia a su esposo e hijos. De hecho , Víctor Manuel se lo ofreció a su hijo mayor Humberto como regalo de bodas con su prima Margarita.

Matrimonio e hijos 
En agosto de 1840, María Adelaida conoció a su futuro marido, en ese entonces Víctor Manuel de Saboya, en el parque del castillo de Racconigi, en el marco de un encuentro organizado para buscar una unión entre el príncipe y una de sus primas.

Contrajo matrimonio en Stupinigi (Turín) el 12 de abril de 1842 con Víctor Manuel de Saboya, primo suyo y futuro rey de Italia, aportando 200000 florines como dote. Tras la abdicación de su suegro, en 1849 se convirtió en reina de Cerdeña. María Adelaida no logró llegar reinar sobre la Italia unificada, puesto que falleció antes de este acontecimiento, de sobreparto de su hijo, Víctor Manuel.

Su marido, que la llamaba Suzi o Suzette, al tiempo que daba fe de su estima, la traicionó en repetidas ocasiones, especialmente con Rosa Vercellana, su futura segunda esposa. La reina se dedicó a la educación de sus hijos, la costura, las prácticas religiosas y las obras piadosas. Los embarazos continuos, sin embargo, minaron su físico. Para recuperar la salud pasaba períodos de estancia junto al mar en La Spezia, alojándose en el hotel Croce di Malta. Con Víctor ManuelII tuvo ocho hijos:

 María Clotilde (1843-1911), condesa de Moncalieri, y princesa Napoleón por matrimonio.
 Humberto (1844-1900), príncipe del Piamonte y rey de Italia (1878-1900).
 Amadeo (1845-1890), rey de España (1871-1873) y duque de Aosta.
 Otón Eugenio (1846-1866), duque de Monferrato.
 María Pía (1847-1911), reina consorte de Portugal.
 Carlos Alberto (1851-1854), duque de Chablais.
 Víctor Manuel (1852), muerto al nacer.
 Víctor Manuel (1855), conde de Génova. Murió al poco tiempo de nacer, el mismo año que su madre.

Parentesco  
Su suegro, Carlos Alberto de Saboya, era también su tío, siendo hermano de su madre María Isabel  de Saboya. Su suegra, la princesa María Teresa de Habsburgo-Toscana, también era su prima hermana por parte de padre. Además, María Adelaida era sobrina bisnieta de la reina de Francia María Antonieta de Habsburgo-Lorena.

Últimos años y muerte  
En los últimos tiempos, antes de su temprana muerte, comenzó a perder primero el cabello y luego los dientes. Empezó a sentirse mal todo el tiempo, tenía fiebre constantemente, casi incapaz de mantenerse en pie. Su rostro, pálido y demacrado, estaba lleno de arrugas precoces, mientras que su voz se había vuelto ronca y su expresión muerta. Ahora desinteresada en su entorno, la reina había dejado de vestirse, caminando en bata y rulos.

María Adelaida murió a raíz de una gastroenteritis, que se produjo el 16 de enero de 1855 mientras viajaba en un carruaje y regresaba a palacio tras asistir al funeral de su suegra María Teresa de Habsburgo-Toscana. La reina acababa de terminar su octavo y atormentado,embarazo. La agonía era insoportable, tanto que sus gemidos se escuchaban en la plaza cercana. Su marido, clavado a la cama, le sostuvo la mano hasta el final.

Su funeral se celebró en la iglesia de San Lorenzo, inmediatamente adyacente a la entrada del palacio real de Turín. Está enterrada en la basílica de Superga.

De alma profundamente religiosa y practicante, fue recordada con un gran monumento de mármol blanco de Carrara, obra de Vincenzo Vela, que la representa arrodillada, junto a su suegra María Teresa, en el santuario de la Consolata de Turín. Costanza d'Azeglio escribió de ella: "Princesa a quien todos admiraban por su belleza, y que conquistaba corazones por algo angelical en las miradas, gestos y palabras que revelaban su alma".

Legado 
En 1895, el Istituto dei Rachitici de Turín, más tarde hospital, fue dedicado a su memoria.

Distinciones honoríficas 
 14 de septiembre de 1839:  Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Galería

Ancestros

Referencias 

Costanza d'Azeglio, Il giornale degli anni memorabili, Cino Del Duca editore, Milano, 1961.
Roberto Gervaso, La bella Rosina, Bompiani, Milano, 1991.
Pina Ballario, ''Maria Adelaide'', S. E. I., Torino, 1952.

Enlaces externos 

Nacidos en Milán
Fallecidos en Turín
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Duquesas consortes de Saboya
Princesas de Cerdeña por matrimonio
Reinas consortes de Cerdeña con los Saboya
Reinas consortes de la casa de Habsburgo-Lorena
Condecorados con la Rosa de Oro
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Fallecidas por parto
Sepultados en la Basílica de Superga